Ряза́нка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Рязанка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, упразднено в 1985 году.

Россия 
 Рязанка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Рязанка — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Рязанка — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Рязанка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Рязанка — посёлок в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Рязанка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Рязанка — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Рязанка — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Рязанка — село в Турковском районе Саратовской области.
 Рязанка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

Реки 
 Рязанка — река в Мурманской области, впадает в Белое море.
 Рязанка — река в Архангельской области, впадает в реку Виледь.
 Рязанка — река в Калининградской области, приток Майской.

Другое 
 «Рязанка» — простонародное название Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища